Molekulska formula -{C23H34N3O10P}- se može odnositi na:

 Fosforamidon
 Talopeptin